Berle kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Berle (flod), departementet Marne i regionen Grand Est,

Luxemburg 

 Berlé, ort, Diekirch,